Siarhiej Mikałajewicz Dalidowicz (biał. Сяргей Мікалаевіч Далідовіч, ros. Сергей Николаевич Долидович; Siergiej Nikołajewicz Dolidowicz, ur. 18 maja 1973 w Orszy) – białoruski biegacz narciarski, zawodnik klubu Dynamo Mińsk.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Siarhiej Dalidowicz pojawił się 4 grudnia 1993 roku w zawodach FIS Race w Tauplitz, zajmując 21. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W Pucharze Świata zadebiutował tydzień później w Santa Caterina, gdzie zajął 49. miejsce w biegu na 30 km klasykiem. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył blisko dwa lata później – 29 listopada 1995 roku w Gällivare zajął 26. pozycję w biegu na 15 km stylem dowolnym. Dalidowicz dwukrotnie stawał na podium zawodów PŚ: 25 marca 2001 roku w Kuopio był najlepszy na dystansie 60 km techniką dowolną, a 30 stycznia 2009 roku w Rybińsku zajął trzecie miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej najlepszy wynik osiągnął w sezonie 2000/2001, który ukończył na 31. pozycji. W 1994 roku wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Lillehammer, plasując się na 37. miejscu na dystansie 30 km stylem dowolnym, a w sztafecie był dwunasty. Jego najlepszym indywidualnym wynikiem jest dwunaste miejsce w biegu na 50 km techniką dowolną podczas igrzysk w Turynie w 2006 roku. Białorusin wystartował także w każdej edycji mistrzostw świata w latach 1995-2013. Najbliżej medalu był podczas rozgrywanych w 2011 roku MŚ w Oslo, gdzie zajął czwarte miejsce na dystansie 50 km stylem dowolnym. Walkę o brązowy medal przegrał z Rosjaninem Ilją Czernousowem. Ponadto był też piąty na tym samym dystansie podczas MŚ w Libercu w 2009 roku oraz szósty w biegu łączonym na 30 km podczas MŚ w Oberstdorfie w 2005 roku.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Białoruscy biegacze narciarscy
Białoruscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Orszy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1973
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014